Marcelin ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Marcelin (* 1979), französischer Schachspieler

 Frédéric Marcelin (1848–1917), haitianischer Schriftsteller und Politiker 
 Jean Marcelin (* 2000), französischer Fußballspieler
 James Marcelin (* 1986), haitianischer Fußballspieler
 Philippe Thoby-Marcelin (1904–1975), haitianischer Schriftsteller, Journalist und Politiker

Marcelin ist Name folgender Orte:
 Marcelin (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Marcelin, Weiler der Ortschaft Morges